Ptak bzw. Pták ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumil Pták (1869–1939), tschechischer Opernsänger (Tenor)
 Ewelina Ptak (* 1987), polnische Sprinterin
 Jiří Pták (* 1946), tschechoslowakischer Ruderer
 Krzysztof Ptak (1954–2016), polnischer Kameramann
 Ralf Ptak (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Roderich Ptak (* 1955), deutscher Sinologe
 Susanne Ptak (* 1964), deutsche Schriftstellerin

Ptak ist der Name folgender Berge:
 Ptak (Hohe Tatra), Berg in der Hohen Tatra, Polen, 

Ptak ist der Name folgender Orte:
 Ptak (Kozłowo), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Ptakmühle, 1938 bis 1945 Oelsnitzmühle, Kreis Neidenburg, Ostpreußen